Trakošćan bezeichnet:
 das Attribut "von Trakošćan", verwendet durch die Familie Drašković (Adelsgeschlecht)
 Schloss Trakošćan, ein Schloss im Norden von Kroatien